Меи — фамилия. Известные носители:

 Меи, Джироламо (1519—1594) — итальянский филолог-классик и теоретик музыки.
 Меи, Кевин (род. 1993) — французский футболист, нападающий клуба «Сент-Этьен», выступающий на правах аренды за «Ньор».

См. также 
 Мёи, Мина